Alejandro Chacín (né en 1992), joueur de baseball vénézuélien
 Jhoulys Chacín (né en 1988), joueur de baseball vénézuélien